Fu Jian (317-355) – władca Wcześniejszego Qin w latach 351-355 
 Fu Jian (338-385) – władca Wcześniejszego Qin w latach 357-385

Zobacz też 
 Fujian – prowincja chińska